Школа № 710 (ранее гимназия) — государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы, расположенное в районе Дорогомилово Западного административного округа. Включает два школьных и два дошкольных корпуса, экстернат. Являлась подведомственным учреждением Российской академии образования.

Гимназия имела первоначально гуманитарный, физико-математический и химико-биологический профили. Принимает учеников со всей Москвы.

Согласно рейтингу 2015 года, составленному департаментом образования Москвы, гимназия заняла 100 место среди лучших школ города.

Также на базе этой гимназии проводил свои исследования Институт возрастной физиологии Российской академии образования.

История 
Основана 17 февраля 1954 года. В 1960—1970-х годах на базе школы № 710 действовала школа-лаборатория № 1 при Академии Педагогических наук, где успешно разрабатывалась программа дифференцированного обучения. В 1967 году в школьном театре им. Лермонтова начал свои первые режиссёрско-педагогические опыты Б. Н. Нащёкин. В школе № 710 работал учителем математики поэт Евгений Бунимович. В 1971—1998 годах директором школы был Народный учитель СССР Вадим Константинович Жудов. Школу окончили известные актёры, народные артисты РСФСР Е. С. Васильева и Е. А. Киндинов (1962г.), а также народная артистка РФ Т. А. Догилева (1974г.).

1 сентября 2020 года школа № 710 вошла в состав школы № 1465.

Примечания 

Школы Москвы
Дорогомилово